

Населені пункти та їхні частини
 Пенькі — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пенькі — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Доманіце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пенькі — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Пенькі — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Пенькі — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Дембяни в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пенькі — частина села Сьвідри в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Замолодиче в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Цихостув у гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Виґнанка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Точиська в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Посцише в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Ліпінкі в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Матяшувка в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Жещинка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Пенькі — частина села Мровічна в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Хвальбожиці в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Ґібашев у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Попув-Кольонія в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Острувек у гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Вилязлув у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Ожеґув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Сьвецехув у гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Клудно в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Тушин у гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — частина села Камйонна в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Юльополь у гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Кацперкув у гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Понткі в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Людвікув у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Бжеґі в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Парцеле-Рембкув у гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Косіно в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Ярниці в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Дзежкувек-Старий в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Сребрна в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Сікуж у гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Чеканув у гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Дембняк у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Маленчин у гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Мосьциська в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — частина села Ґрабовець у гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пенькі — частина села Понентув-Дольни в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пенькі — частина села Весьолув у гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пенькі — колонія в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пенькі — колонія в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — колонія в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пенькі — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Пенькі — осада в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пенькі — осада в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки